Verano de Escándalo 2008 es un evento de la AAA, ocurrió el 14 de septiembre en Zapopan, México en el auditorio Benito Juárez.

Desarrollo 

El main event fue la recta final de la antigua rivalidad entre el Vampiro y el Mesías, que viene desde hace ya varios años y se han disputado ya en IWA y en WSX, Vampiro decía que esas antiguas batallas eran ya la cumbre para su carrera, que ya no debía hacerlo más, pero la sed de sangre y venganza de ambos, los mantibieron para saber quien sería el ganador de este combate se decidirá cuando uno de ellos salga gane una Lucha Callejera dentro de una Jaula Hexadrilatera. La Lucha por el Megacampeonato entre quien lo ostenta Cibernético y su retador Chessman, quienes fueron una vez aliados en los extintos Hell Brothers, Chessman se ganó la oportunidad de ir por el campeonato de Cibernético después de ganar una ruleta de la muerte en la que se encontraban otros miembros de la Triple A, pero al estar cegado por la venganza que quiere contra Mesías, ganó, aun cuando se decía que no tendría esperanzas salir con la victoria, Chessman y Cibernético se enfrentaran en un mano a mano, donde el mejor saldrá como Mega Campeón Completo AAA.
Halloween y Xtrem Tiger, los campeones de parejas Triple A, apuestan su título contra otros conceptos, en una lucha extrema de escaleras, contra los representantes de la Legión Extranjera Teddy Hart y Jack Evans, los recién formados Hermandad Extrema Joe Líder y Nicho el Millonario y los Mexican Powers Crazy Boy y Último Gladiador

Las estrellas de Triple A La Parka, Gronda y Super Fly, se enfrentarían a la Legión Extranjera, Electroshock, Kenzo Suzuki y el Rey de Reyes 2008, El Zorro, en este encuentro se enfrentaran dos luchadores con una rivalidad muy fuerte, uno de los miembros de la Real Fuerza Aérea, Super Fly, con quien ha sido su verdugo desde que alcanzó las estelares, Electroshok, que ya en varias ocasiones lo ha dejado al grado de que han tenido que sacarlo en camilla.

Los minis también tuvieron su que ver en este evento, porque se jugaba en un triaungular, el Campeonato Mundial Mini AAA, en el que se enfrentaban Mini Abismo Negro, quien tenía de second a Mini Hysteria, Contra Octagoncito quien sería acompañado por Mascarita Sagrada y por último el pequeño roquero Mini Charly Manson quien venia acompañado por su second Mini Chessman, por fin se veía que los minis empezaban a destacar y les diseñaron su campeonato, el cual se fue disputando por varias rondas, en eventos de la televisión.

La historia escribiría un nuevo capítulo, por el hecho de que Super Porky, había anuciado su retiro de los encordados, su última lucha la llevaría a cabo junto a sus compañeros Elegido y Alebrije c/Cuije en contra de los rivales que le han hecho su estancia en la empresa un poco incómoda, El Hermano de Supero Porky, El Brazo, Deccnis y Escorpión Negro, los Guapos VIP.
La lucha por El Campeonato Mundial de Parejas Mixto AAA, se disputarioa entre los Campeones actuales Los Apache, Gran Apache y Mary Apache con la Reina de Reinas Fabi Apache, en contra de la pareja que se decía que nunca perdió los Campeonatos Mixtos, Cinthya Moreno y su hermano Oriental acompañados por la second Diabólica.

Resultados 

Verano de Escándalo
Lucha libre profesional en 2008